Frölich kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Aloys von Frölich
 Kai Frölich

Robotskapade auktorsförkortningar